Fichtelberg (Opper-Franken)
Fichtelberg (berg)